Il doppio dell'Open 13 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jean-Philippe Fleurian e Guillaume Raoux erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Thomas Enqvist e Magnus Larsson hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Olivier Delaître e Fabrice Santoro.

Teste di serie
 David Adams /  Menno Oosting (semifinali)
 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)
 John-Laffnie de Jager /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Open 13 1997
ATP Tour 1997